India
 Nizamabad – città dell'Andhra Pradesh
 Nizamabad – città dell'Uttar Pradesh